Суперкупа 2014 е 12-о издание на ежегодния турнир за Суперкупата на България. На терена се противопоставят шампионът на първенството срещу носителя на купата, но тъй като Лудогорец спечели и двата турнира, излиза срещу финалиста за купата – Ботев Пловдив. Разградският отбор отново побеждава Ботев и така спечелва трипъл за сезона – шампионата, Купата и Суперкупата на България.

На заден план 
За първи път в историята си двата отбора се изправят един срещу друг в този турнир. Двата отбора си осигуряват място на финала на един и същ ден – 15 май 2014. Тогава орлите надвиват с 1 – 0 отбора на Ботев и печелят купата. Малко по-рано зелено-белите печелят титлата срещу Локомотив Пловдив след 1 – 0.

Детайли 
Този мач е под номер 9 в дербито между отборите на Лудогорец и Ботев. Двубоят се играе на стадион Лазур в Бургас на 13 август 2014. . Лудогорец печели с 3 – 1, с голове на Върджил Мисиджан, Марселиньо и Юнес Хамза, след като пловдивчани водят с 1 – 0 на полувремето след гол на Милен Гамаков. Мачът е доста напрегнат, тъй като Николай Йорданов изгонва още в 45-ата минута Александър Колев с втори жълт и съответно червен картон, като това спомага за обрата на орлите. Ден след мача обаче БФС спира правата на Йорданов не заради изгонването на Колев, а заради забавената му реакция и ощетяване на Лудогорец в други моменти.

Вижте също 
 „А“ футболна група 2013/14
 Купа на България по футбол 2013/14

Източници 

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в Бургас